Daniel Rygel – calciatore ceco, centrocampista
 Marek Rygel – canoista ceco
 Ragnar Rygel – hockeista su ghiaccio e calciatore norvegese, centrocampista
 Zdeněk Rygel – ex calciatore cecoslovacco, difensore